Сент-Уайен () — муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста.

Сент-Уайен розташований на відстані близько 610 км на північний захід від Рима, 12 км на північний захід від Аости.

Населення —   (2014).

Демографія

Сусідні муніципалітети 

 Бур-Сен-П'єр
 Етрубль
 Жиньо
 Сен-Ремі-ан-Босс

Див. також 
 Список муніципалітетів Валле-д'Аоста

Примітки